Шевригино — название населённых пунктов в России:
 Шевригино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Шевригино — деревня в Кашинском районе Тверской области.